Брат за брата:

 Брат за брата — пісня українського гурту «Kozak System»
 Брат за брата — проект соціальних розслідувань в сфері права, корупції на телеканалі ZIK
 Брат за брата — російський кримінальний телесеріал
 Брат за брата — детективний роман російського письменника Володимира Количева